The Guardian, brit napilap
 Guardian, kínai websorozat
 GuardiaN (1991) szlovák e-sport-játékos